Sept navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Gripen (en suédois : « griffon ») :
 Le , un navire de guerre lancé en 1677.
 Le , une galère lancée en 1713.
 Le , une frégate lancée en 1715.
 Le , une frégate lancée en 1750.
 Le , une frégate lancée en 1775.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1928 et détruit en 1947.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1960 et détruit en 1989.

Notes et références